Мартин, Луис ():
 Мартин, Луис (1846—1906) — генерал Общества Иисуса (иезуиты), 24-й по счёту глава ордена.
 Мартин, Луис (1936—2015) — британский тяжелоатлет.